Heinrich Bulle ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Bulle (Archäologe) (1867–1945), deutscher Klassischer Archäologe
 Heinrich Bulle (Kanzler) (1545–1595), deutscher Jurist und Kanzler der Grafschaft Oldenburg